Тушна́ (прежнее название Тушинская слобода) — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области. Административный центр Тушнинского сельского поселения.

География 
Муниципальное образование Тушнинское сельское поселение расположено на территории Сенгилеевского района Ульяновской области в 24 км от районного центра г. Сенгилей и в 45 км от областного центра г. Ульяновск. Площадь — 453,21 кв.км. Население на 01.01.2008 г. — 3910 человек. Сельское поселение включает в себя шесть населенных пунктов: 

Почти у самого села Ключищ начинается Арбугинский (или как он ныне называется «Арбуженский») лес и тянется на десятки верст. Этим лесом, более чем на двадцать верст, идет почтовая дорога в село Тушну. Не доезжая до села, местность понижается к речке Тушонке, а за нею, на склоне небольшого гребня, стоит село Тушна. Через село протекает речка Атца, приток р. Тушонки, отделяющая селение от волжского хребта, идущего по восточной окраине села.

История 

Слобода Тушнинская, на речке Атце, на Арбугинских полях, была основана в середине XVII века на подступах к Синбирску и Симбирской черте. 

По «Описи слободам на Арбугинских полях. 1678 года.», «всего в Тушнинской слободе 55 дворов крестьянских, всего в них людей 290 чел., 39 дворов бобыльских, людей в них 72 чел.; обоего 94 двора, людей в них 362 человека».

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Тушна, при речке Тушнянке, ясашных крестьян, дворцовых крестьян, не знающих своих помещиков крестьян, вошло в состав Сенгилеевского уезда. С 1796 года в Симбирском уезде Симбирской губернии.

В 1859 году с Тушна, на почтовом тракте из г. Симбирска в г. Оренбург, входило во 2-й стан  Симбирского уезда Симбирской губернии.

Село Тушна принадлежит к числу самых больших и богатых селений Симбирскаго уезда, хотя благоденствие его жителей сильно пострадало летом 1895 года, когда была истреблена пожаром чуть не половина села: пожар продолжался двое суток и из 721 двора сгорело 306. До настоящего времени население не может ещё вполне оправиться от этого бедствия. В с. Тушне 4423 человека жителей (2140 муж. и 2283 жен.), более чем в уездном городе Буинске. Общество бывших удельных крестьян пользуется надельного землею в количестве 9115 дес. (усадебной — 136 дес. 600 саж., пахотной — 7370 дес., выгону — 309 дес. 600 саж. заливных лугов — 1064 дес. 600 саж. и неудобной — 235 дес. 600 саж.), по полторы десятины пахотной земли в каждом поле на одну наличную душу. Земля здесь очень плохая, с значительною примесью белого камня; поля не равные, делятся на мелкие загоны, смотря по качеству земли, так что в одном поле иному домохозяину, на одну душу, достается шесть загонов, все разной длины и ширины. В общественном наделе есть меловыя горы; у общества их арендует богатый купец из Шиловских крестьян Гаврилов, но он эти горы не ломает, а снимает только ради того, чтобы у него не было конкурентов, так как он этим делом занимается, в обширных размерах, в Шиловских горах. Так как земля очень плохая и, несмотря на усиленное удобрение, никогда не дает хорошего урожая, то очень многие из Тушнинских вовсе не занимаются хлебопашеством, а кто уходит на Волгу бурлачить, кто занимается садоводством. Ежегодно, раннею весною, до 200 человек, из местных нанимаются матросами на пароходы, или уходят в Астрахань на рыбные промыслы, а иные и в г. Баку — на нефтяные заводы и лишь зимой возвращаются домой с более или менее значительным заработком, которого хлебопашество не дает и при хорошей земле. В последние 15 лет разведено в селе много садов и нынче почти у каждого домохозяина, кроме бурлаков, есть сад, у некоторых даже больше — десятинах на двух.

В с. Тушне открыт с 1868 года базар, еженедельно; по субботам (кроме летнего рабочего времени) и один раз в год бывает ярмарка — в день десятой пятницы по Пасхе, на ярмарку привозят товара тысяч на двадцать, но продается едва лишь десятая часть.

Ныне существующая в с. Тушне каменная трехпрестольная церковь построена в 1831 году и освящена во имя св. архистратига Михаила и прочих сил бесплотных, в правом придел в честь Богоявления Господня и в левом во имя св. мученицы Параскевы, на месте сгоревшей в 1812 году деревянной церкви, время построения которой неизвестно. В церкви хранится древняя явленная икона св. Параскевы мученицы, почитаемая чудотворной. Церковной причт пользуется весьма значительным количеством земли: общество ему дает 170 дес. пашни и 800 десятин сенокосных лугов. 

Здесь две школы: мужская существует с 1840 года и тогда же построен для школы отдельный дом; в эту школу ходят ребята и из соседней деревни Бобылевки, за 4 версты. С 1895 года построена и для девочек отдельная школа. В 1896 году при мужской школе открыта бесплатная народная библиотека-читальня, на средства уездного земства, а в 1898 году местное крестьянское общество построило для библиотеки особое здание.

Современное время 
С 2005 года село Тушна — административный центр: село Шиловка, село Артюшкино, село Смородино, село Екатериновка, пос. Потапиха.

В 2021 году в селе и его окрестностях снимался т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы», показанные на канале «НТВ».

Население

Экономика 
Основой экономического потенциала являются предприятия сельскохозяйственного и перерабатывающего назначения - производственные подразделения СПК имени Гая и СПК «Шиловский».

Достопримечательности 

 ООПТ «Каменистые меловые степи у села Тушна»

 Храм Святой великомученицы Параскевы Пятницы.
 У села Тушна находится родник «Богомольный» (другое название – родник «Часовенный») , святой источник великомученицы Параскевы Пятницы.

Известные уроженцы 
 Климахин, Сергей Ефимович (1902—1959) — советский военачальник, гвардии полковник.
Жуков, Вадим Юрьевич (1942 — 2009) — советский, российский испытатель парашютно-авиационной техники, Заслуженный парашютист-испытатель СССР (1985).

Галерея

Примечания

Литература 
 
  
Т. Г. Масленицкий / Топографическое описание Симбирского наместничества за 1785 г.
М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 221.
Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Ссылки 
 tushna.ru — Сайт села Тушна
 Сайт храма в Тушне

Населённые пункты Сенгилеевского района